Renaissance est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland  
 Couleurs : Nadine Weyland

Synopsis 
Après un long coma où l'avait plongée la foudre qui l'avait frappée, Aria se réveille enfin. Mais elle ne sait plus qui elle est. Sa mémoire est vide. Seul reste un cauchemar où elle se voit se consumant sur un bûcher. 
Et aussi un nom qu'elle crie de toutes ses forces, comme pour le chasser de son corps : Sacrale ! Sacrale !... 
Autour de son lit, des hommes croient voir renaître en elle une figure emblématique de leur histoire. Sacrale avait lutté cinquante ans plus tôt contre les envahisseurs. Son combat l'avait conduite en martyre sur le bûcher. 
Pour ces hommes, il ne fait aucun doute que cette jeune femme sans nom est la réincarnation de Sacrale ! Le combat peut reprendre...

Publication 
 Dupuis (Repérages) (2008) 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 2008
Album Dupuis